Списак врста врчоноша је списак свих познатих врста из рода Nepenthes. Укључује 171 прихваћену врсту, 2 таксона који нису у потпуности дијагностиковани и 3 нотоврсте, као и три потенцијално ишчезле врсте.

Постојеће врсте

Таксони који нису у потпуности дијагностиковани 
Следећи неописани таксони су „узети“ из Врчоноше старог света и свог новог издања, објављеног 2011. године.

Нотоврсте 
Метју Џеб и Мартин Чик су наредне три врсте означили као нотоврсте у својим монографима рода 1997. и 2001. године.

Ишчезле врсте 
Фосилизован полен различитог порекла, од ког је већи део описан преко морфолошких одлика као Droseridites, условно припада врстама из рода Nepenthes по неким ауторима. Следеће врсте су пребачене у род Nepenthes од стране Вилфреда Круша 1985. године.

Неки аутори сматрају Droseridites major и Droseridites parvus за синониме Nepenthidites laitryngewensis.

Полен са острва Кергвелен, прво описан као Droseridites spinosus, се представља као да припада роду Nepenthes.

Литература 
  IUCN 2009. Nepenthes. In: IUCN Red List of Threatened Species. Version 2009.1. IUCN.
 McPherson, S.R. 2009. Pitcher Plants of the Old World. 2 volumes. Redfern Natural History Productions, Poole.
 Author Query. International Plant Names Index.
 Cheek, M. & M. Jebb 2013. Identification and typification of Nepenthes blancoi, with N. abalata sp. nov. from the western Visayas, Philippines. Nordic Journal of Botany 31(2): 151–156. .
 Cheek, M. & M. Jebb 2013. The Nepenthes micramphora (Nepenthaceae) group, with two new species from Mindanao, Philippines. Phytotaxa151(1): 25–34. .
 Gronemeyer, T., W. Suarez, H. Nuytemans, M. Calaramo, A. Wistuba, F.S. Mey & V.B. Amoroso 2016. Two new Nepenthes species from the Philippines and an emended description of Nepenthes ramos. Plants 5(2): 23. .
 Cheek, M. & M. Jebb 2013. Typification and redelimitation of Nepenthes alata with notes on the N. alata group, and N. negros sp. nov. from the Philippines. Nordic Journal of Botany 31(5): 616–622. .
 Adam, J.H., C.C. Wilcock & M.D. Swaine 1992. The ecology and distribution of BorneanNepenthes. Archived 2011-07-22 at the Wayback Machine. Journal of Tropical Forest Science 5(1): 13–25.
 Cheek, M. & M. Jebb 2013. Nepenthes alzapan(Nepenthaceae), a new species from Luzon, Philippines. Phytotaxa 100(1): 57–60. .
 (in Indonesian) Mansur, M. 2012. Keanekaragaman jenis tumbuhan pemakan serangga dan laju fotosintesisnya di Pulau Natuna. [Diversity on insectivorous plants and its photosynthetic rate in Natuna Island.] Berita Biologi 11(1): 33–42. AbstractArchived 2013-09-21 at the Wayback Machine.
 Clarke, C.M. 2001. Appendix C: Distribution Maps. In: Nepenthes of Sumatra and Peninsular Malaysia. Natural History Publications (Borneo), Kota Kinabalu. pp. 299–307.
  Catalano, M. 2010. Nepenthes andamana M. Catal. sp. nov. In: Nepenthes della Thailandia: Diario di viaggio. Prague. стр. 34.
 McPherson, S.R. 2010. Carnivorous Plants and their Habitats. 2 volumes. Redfern Natural History Productions, Poole.
 Lee, C.C., G. Bourke, W. Taylor, S.T. Yeo & K. Rembold 2011. Nepenthes appendiculata, a new pitcher plant from Sarawak. In: McPherson, S.R. New Nepenthes: Volume One. Redfern Natural History Productions, Poole. стр. 24–35.
 Cheek, M. & M. Jebb 2014. Expansion of the Nepenthes alata group (Nepenthaceae), Philippines, and descriptions of three new species. Blumea 59: 144–154. .
 McPherson, S.R. & V.B. Amoroso 2011. Field Guide to the Pitcher Plants of the Philippines. Redfern Natural History Productions, Poole.
 Cheek, M., D.N. Tandang & P.B. Pelser 2015. Nepenthes barcelonae (Nepenthaceae), a new species from Luzon, Philippines. Phytotaxa 222(2): 145–150. .
 ^ Jump up to:a b c d e Clarke, C.M. 2001. Nepenthes of Sumatra and Peninsular Malaysia. Natural History Publications (Borneo), Kota Kinabalu.
 McPherson, S.R. & A. Robinson 2012. Field Guide to the Pitcher Plants of Sumatra and Java. Redfern Natural History Productions, Poole.
 von Arx, B., J. Schlauer & M. Groves 2001. CITES Carnivorous Plant Checklist. Archived2008-05-13 at the Wayback Machine. The Cromwell Press, United Kingdom.
 McPherson, S.R. & A. Robinson 2012. Field Guide to the Pitcher Plants of Peninsular Malaysia and Indochina. Redfern Natural History Productions, Poole.
 Clarke, C. & C.C. Lee 2012. A revision of Nepenthes(Nepenthaceae) from Gunung Tahan, Peninsular Malaysia. Archived 2013-10-07 at the Wayback Machine. Gardens' Bulletin Singapore 64(1): 33–49.
 Cheek, M.R. & M.H.P. Jebb 2009. Nepenthes group Montanae (Nepenthaceae) in Indo-China, with N. thai and N. bokor described as new. Kew Bulletin 64(2): 319–325. .
 Cheek, M.R. & M.H.P. Jebb 2001. Nepenthaceae. Flora Malesiana 15: 1–157.
 Clarke, C.M. 1997. Nepenthes of Borneo. Natural History Publications (Borneo), Kota Kinabalu.
 Clarke, C., C.C. Lee & V. Enar 2014. Observations of the natural history and ecology of Nepenthes campanulata. Carnivorous Plant Newsletter 43(1): 7–13.
 Gronemeyer, T., F. Coritico, M. Micheler, D. Marwinski, R. Acil & V. Amoroso 2011. Nepenthes ceciliae, a new pitcher plant species from Mount Kiamo, Mindanao. In: McPherson, S.R. New Nepenthes: Volume One. Redfern Natural History Productions, Poole. стр. 412–423.
 Catalano, M. 2010. Nepenthes chang M. Catal. sp. nov. In: Nepenthes della Thailandia: Diario di viaggio. Prague. стр. 38.
 Gronemeyer, T., F. Coritico, A. Wistuba, D. Marwinski, T. Gieray, M. Micheler, F.S. Mey & V. Amoroso 2014. Four new species of Nepenthes L. (Nepenthaceae) from the central mountains of Mindanao, Philippines. Plants 3(2): 284–303. .
 Cheek, M. 2015. Nepenthes(Nepenthaceae) of Halmahera, Indonesia. Blumea 59: 215–225. .
 Nooteboom, H.P. (ed.) 1987. Report of the 1982–1983 Bukit Raya Expedition. Rijksherbarium, Leiden.
 Robinson, A.S., J. Nerz & A. Wistuba 2011. Nepenthes epiphytica, a new pitcher plant from East Kalimantan. In: McPherson, S.R. New Nepenthes: Volume One. Redfern Natural History Productions, Poole. стр. 36–51.
 Cheek, M. & M. Jebb 2013. Recircumscription of the Nepenthes alata group (Caryophyllales: Nepenthaceae), in the Philippines, with four new species. European Journal of Taxonomy 69: 1–23. .
 Phillipps, A., A. Lamb & C.C. Lee 2008. Pitcher Plants of Borneo. Second Edition. Natural History Publications (Borneo), Kota Kinabalu.
 McPherson, S., J. Cervancia, C. Lee, M. Jaunzems, A. Fleischmann, F. Mey, E. Gironella & A. Robinson 2010. Nepenthes gantungensis(Nepenthaceae), a new pitcher plant species from Mount Gantung, Palawan, Philippines. In: S.R. McPherson Carnivorous Plants and their Habitats. Volume 2. Redfern Natural History Productions, Poole. стр. 1286–1295.
 Mey, F.S. 2016. The beautiful Nepenthes kampotiana x bokorensis. Strange Fruits: A Garden's Chronicle, 5 October 2016.
 (in Indonesian) Hidayat, S., J. Hidayat, Hamzah, E. Suhandi, Tatang & Ajidin 2003. Analisis vegetasi dua jenis tumbuhan pemakan serangga di Padang Pinang Anyang, Pulau Belitung. [Vegetation analysis of two insectivorous plants in Padang Pinang Anyang, Belitung Island.] Biodiversitas 4(2): 93–96.
 Burbidge, F.W. 1882. Notes on the newNepenthes. The Gardeners' Chronicle, new series, 17(420): 56.
 Gronemeyer, T., A. Wistuba, V. Heinrich, S. McPherson, F. Mey & A. Amoroso 2010. Nepenthes hamiguitanensis (Nepenthaceae), a new pitcher plant species from Mindanao Island, Philippines. In: S.R. McPherson Carnivorous Plants and their Habitats. Volume 2. Redfern Natural History Productions, Poole. стр. 1296–1305.
 Scharmann, M. & T.U. Grafe 2013. Reinstatement of Nepenthes hemsleyana(Nepenthaceae), an endemic pitcher plant from Borneo, with a discussion of associated Nepenthes taxa. Blumea58(1): 8–12. .
 McPherson, S.R. & A. Robinson 2012. Field Guide to the Pitcher Plants of Borneo. Redfern Natural History Productions, Poole.
 Clarke, C., J.A. Moran & C.C. Lee 2011. Nepenthes baramensis (Nepenthaceae) – a new species from north-western Borneo . Blumea 56(3): 229–233. .
 Mansur, M. & F.Q. Brearley 2008. Ecological studies on Nepenthes at Barito Ulu, Central Kalimantan, Indonesia Archived 2012-07-08 at Archive.is. Jurnal Teknologi Lingkungan 9(3): 271–276.
 Mey, F.S., M. Catalano, C. Clarke, A. Robinson, A. Fleischmann & S. McPherson 2010. Nepenthes holdenii (Nepenthaceae), a new species of pyrophytic pitcher plant from the Cardamom Mountains of Cambodia. In: S.R. McPherson Carnivorous Plants and their Habitats. Volume 2. Redfern Natural History Productions, Poole. стр. 1306–1331.
 Hernawati & P. Akhriadi 2006. A Field Guide to the Nepenthes of Sumatra. PILI-NGO Movement, Bogor.
 Nunn, R. & C.N.A. Vu 2016. An account of the Nepenthes species of Vietnam. Carnivorous Plant Newsletter 45(3): 93–101.
 Catalano, M. 2010. Nepenthes kerrii M. Catal. et T. Kruetr. sp. nov. In: Nepenthes della Thailandia: Diario di viaggio. Prague. стр. 32.
 McPherson, S.R. 2011. New Nepenthes: Volume One. Redfern Natural History Productions, Poole.
 McPherson, S.R. & A. Robinson 2012. Field Guide to the Pitcher Plants of Australia and New Guinea. Redfern Natural History Productions, Poole.
 (in Italian) Catalano, M. 2015. Nepenthes kongkandana, da ufficiosa ad ufficiale. AIPC Magazine37: 4–11.
 Nuanlaong, S., S. Onsanit, V. Chusangrach & P. Suraninpong (2016). A new species of Nepenthes(Nepenthaceae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 44(2): 128–133. .
 Robinson, A., J. Nerz, A. Wistuba, M. Mansur & S. McPherson 2011. Nepenthes lamii Jebb & Cheek, an emended description resulting from the separation of a two-species complex, and the introduction of Nepenthes monticola, a new species of highland pitcher plant from New Guinea. In: McPherson, S.R. New Nepenthes: Volume One. Redfern Natural History Productions, Poole. стр. 522–555.
 McPherson, S., G. Bourke, J. Cervancia, M. Jaunzems, E. Gironella, A. Robinson & A. Fleischmann 2011. Nepenthes leonardoi (Nepenthaceae), a new pitcher plant species from Palawan, Philippines. Carniflora Australis 8(1): 4–19.
 Jebb, M.H.P. & M.R. Cheek 1997. A skeletal revision of Nepenthes (Nepenthaceae). Blumea 42(1): 1–106.
 Bourke, G. 2007. Exploring the upper reaches of Gunung Trus Madi. Carniflora Australis (9): 9–16.
 Cheek, M. & M. Jebb 2016. A new section in Nepenthes (Nepenthaceae) and a new species from Sulawesi. Blumea 61: 59–62. .
 Jebb, M.H.P. 1991. An account of Nepenthes in New Guinea. Science in New Guinea 17(1): 7–54.
 (in Indonesian) Sunarti, S., A. Hidayat & Rugayah 2008. Keanekaragaman tumbuhan di hutan Pegunungan Waworete, Kecamatan Wawonii Timur, Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. [Plants diversity at the mountain forest of Waworete, East Wawonii District, Wawonii Island, Southeast Sulawesi.] Biodiversitas 9(3): 194–198.
 Clarke, C.M., R. Cantley, J. Nerz, H. Rischer & A. Witsuba 2000. Nepenthes maxima. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2009.1. IUCN.
 Robinson, A. 2012. Nepenthes merrilliana on Samar . Carnivorous Plants in the tropics, June 29, 2012.
 Cheek, M. & M.H.P. Jebb (2016). Nepenthes minima (Nepenthaceae), a new pyrophytic grassland species from Sulawesi, Indonesia. Blumea 61: 181–185. .
 Schlauer, J. N.d. Nepenthes mirabilis. Carnivorous Plant Database.
 Nepenthes mirabilis. Flora of China.
 Mansell, G. & W. Suarez (2016). Nepenthes nebularum, a new species from Mindanao, Philippines. Carnivorous Plant Newsletter 45(4): 132–139.
 Nerz, J., A. Wistuba, C.C. Lee, G. Bourke, U. Zimmermann & S. McPherson 2011. Nepenthes nigra, a new pitcher plant from Central Sulawesi. In: McPherson, S.R. New Nepenthes: Volume One. Redfern Natural History Productions, Poole. стр. 468–491.
 McPherson, S., J. Cervancia, C. Lee, M. Jaunzems, A. Fleischmann, F. Mey, E. Gironella & A. Robinson 2010. Nepenthes palawanensis(Nepenthaceae), a new pitcher plant species from Sultan Peak, Palawan Island, Philippines. In: S.R. McPherson Carnivorous Plants and their Habitats. Volume 2. Redfern Natural History Productions, Poole. стр. 1332–1339.
 Wilson, G.W. & S. Venter (2016). Nepenthes parvula (Nepenthaceae), a new species from Cape York, Queensland, Australia. Phytotaxa 277(2): 199–204. .
 McPherson, S.R. 2011. Observations of Nepenthes philippinensis and related taxa. In: New Nepenthes: Volume One. Redfern Natural History Productions, Poole. стр. 382–395.
 Lee, C.C., S. McPherson, G. Bourke & M. Mansur 2009. Nepenthes pitopangii (Nepenthaceae), a new species from central Sulawesi, Indonesia. The Gardens' Bulletin Singapore 61(1): 95–100.
 Gronemeyer, T., S. McPherson, F. Coritico, M. Micheler, D. Marwinski & V. Amoroso 2011. Nepenthes pulchra, a new pitcher plant species from Mount Kiamo, Mindanao. In: McPherson, S.R. New Nepenthes: Volume One. Redfern Natural History Productions, Poole. стр. 424–439.
 Cheek, M. & M. Jebb 2013. Nepenthes ramos(Nepenthaceae), a new species from Mindanao, Philippines. Willdenowia 43(1): 107–111. .
 Cheek, M. 2011. Nepenthes robcantleyi sp. nov. (Nepenthaceae) from Mindanao, Philippines. Nordic Journal of Botany 29(6): 677–681. .
 (in Italian) Catalano, M. 2014. Nepenthes rosea, una nuova specie dalla Thailandia peninsulare.AIPC Magazine 36: 24–31.
 Cheek, M. & M. Jebb 2013. Nepenthes samar(Nepenthaceae), a new species from Samar, Philippines. Blumea 58(1): 82–84. .
 Rybka, V., R. Rybková & R. Cantley 2005. Nepenthes argentii on Sibuyan Island. Carnivorous Plant Newsletter 34(2): 47–50.
 Nerz, J., P. Mann, T. Alt & T. Smith 1998. Nepenthes sibuyanensis, a new Nepenthes from Sibuyan, a remote island of the Philippines. Carnivorous Plant Newsletter27(1): 18–23.
 Mey, F.S. 2010. Introduction to the pitcher plants (Nepenthes) of Cambodia. Cambodian Journal of Natural History 2010(2): 106–117.
 (in Italian) Catalano, M. 2010. Nepenthes della Thailandia: Diario di viaggio. Prague.
 Cheek, M. 2014. Nomen novum Nepenthes. Planta Carnivora 36(2): 44–45.
 Catalano, M. 2010. Nepenthes suratensis M. Catal. sp. nov. In: Nepenthes della Thailandia: Diario di viaggio. Prague. стр. 36.
 Elmer, A.D.E. 1915. Nepenthaceae. [pp. 2785–2787] In: Two hundred twenty six new species—II. Leaflets of Philippine Botany 8: 2719–2883.
 Mey, F.S., L.H. Truong, D.V. Dai & A.S. Robinson 2011. Nepenthes thorelii, an emended description and novel ecological data resulting from its rediscovery in Tay Ninh, Vietnam. In: McPherson, S.R. New Nepenthes: Volume One. Redfern Natural History Productions, Poole. стр. 104–131.
 Cheek, M. & M. Jebb 2013. Nepenthes ultra(Nepenthaceae), a new species from Luzon, Philippines. Blumea, published online on October 24, 2013. .
 Lee, C.C., A. Wistuba, J. Nerz, U. Zimmermann, A.P. Paserang & R. Pitopang 2011. Nepenthes undulatifolia, a new pitcher plant from South East Sulawesi. In: McPherson, S.R. New Nepenthes: Volume One. Redfern Natural History Productions, Poole. стр. 492–505.
 (in German) Micheler, M., T. Gronemeyer, A. Wistuba, D. Marwinski, W. Suarez & V. Amoroso 2013. Nepenthes viridis, eine neue Nepenthes-Art von der Insel Dinagat, Philippinen. Das Taublatt 76: 4–21.
 McPherson, S.R. 2011. The discovery of Nepenthes sp. 'Anipahan'. In: New Nepenthes: Volume One. Redfern Natural History Productions, Poole. стр. 330–345.
 Jebb, M. 1994. NEPENTHES revision for Flora Malesiana. Carnivorous Plant Mailing List, September 9, 1994.
 Adam, J.H. & C.C. Wilcock 1998 ['1996']. Pitcher plants of Mt. Kinabalu in Sabah. The Sarawak Museum Journal50(71): 145–171.
 Krutzsch, W. 1985. Über Nepenthes-Pollen im europäischen Tertiär. Gleditschia 13: 89–93.
 Krutzsch, W. 1989. Paleogeography and historical phytogeography (paleochorology) in the Neophyticum. Plant Systematics and Evolution 162(1–4): 5–61. .
 Anderson, J.A.R. & J. Muller 1975. Palynological study of a Holocene peat and a Miocene coal deposit from NW Borneo. Review of Palaeobotany and Palynology 19(4): 291–351.
 Kumar, M. 1995. Pollen tetrads from Palaeocene sediments of Meghalaya, India: comments on their morphology, botanical affinity and geological records. Palaeobotanist 43(1): 68–81.
 Saxena, R.K. & G.K. Trivedi 2006. A Catalogue of Tertiary Spores and Pollen from India. Birbal Sahni Institute of Palaeobotany, Lucknow.
 Meimberg, H., A. Wistuba, P. Dittrich & G. Heubl 2001. Molecular phylogeny of Nepenthaceae based on cladistic analysis of plastid trnK intron sequence data. Plant Biology (Stuttgart) 3(2): 164–175. .

Месождерке
Врсте врчоноша